Суперэттан 2009 — 10-й сезон с момента создания футбольной лиги Швеции в таком формате. В турнире приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Страница на сайте Шведской футбольной ассоциации
 Официальный сайт

2009
Швеция
Спорт в Швеции в 2009 году